

Geografia 
 Ios – isola delle Cicladi (Grecia)

Sigle 
 Independent on Sunday – edizione domenicale di The Independent, quotidiano britannico
 Investors Overseas Service – società di investimenti al centro di una truffa finanziaria negli anni 1970
 Internazionale operaia socialista – l'organizzazione internazionale dei partiti socialisti e socialdemocratici durante il periodo interbellico.

Codici 
 IOS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Eduardo Gomes di Ilhéus (Brasile)
 IOS – codice ISO 3166-2:GB delle Isole Scilly (Regno Unito)

Informatica 
 Cisco IOS (Internetwork Operating System) – sistema operativo sviluppato da Cisco Systems
 iOS – sistema operativo sviluppato da Apple per iPad, iPhone e iPod touch